Тягинский сельский совет () — входит в состав
Бериславского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Тягинка.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Тягинка

Примечания